Russian Touring Car Championship (RTCC) или Гран При RTCC — это профессиональный кузовной чемпионат по автомобильным кольцевым гонкам. Статус соревнований — Чемпионат России, Кубок России, гоночная серия создана в 2004 году.

IV Этап Чемпионата России в зачетных группах «Туринг», «Туринг-Лайт» 
IV Этап Кубка России в зачетных группах «Национальный», «Супер-Продакшн»

Четвёртый этап состоялся 21 августа на стационарной кольцевой гоночной трассе Казань Ринг (Каньон) в Казани.

Характеристики трассы на момент проведения мероприятия

Длина трека — 3450 м
Ширина — от 9 до 12 м
Перепад высоты — 28 м
Расчётное время — 1 мин. 14 сек.
Направление движения — против часовой стрелки (по плану)
Поребрики — да
Гравийные ловушки — да
Пит-лейн — да
Боксы — да
Хронометраж — да
Ограждение — да
Трибуны — нет

Расписание мероприятия 
Суббота 20 августа
Мотогонки
10:00 — 10:20 Тренировка класса Stock 600
10:20 — 10:40 Тренировка класса Stock 1000
10:40 — 11:00 Тренировка классов SBK и SS
11:00 — 11:20 Квалификация класса Stock 600
11:20 — 11:40 Квалификация класса Stock 1000
11:40 — 12:00 Квалификация классов SBK и SS
12:05 — 12:15 Брифинг для участников соревнования
12:15 — 12:45 Официальное открытие соревнований Чемпионата и Кубка России по ШКМГ
12:45 — 13:15 Финальный заезд класса Stock 600 (15 кругов)
13:15 — 13:45 Финальный заезд класса Stock 1000 (15 кругов)
13:45 — 14:30 1-й финальный заезд классов SBK и SS (19 кругов)
14:45 — Награждение победителей соревнования
14:45 — 15:05 Квалификация класса Stock Open
Автогонки
14:50 — 15:05 Брифинг Водителей и их представителей
15:20 — 15:40 Тренировка заезда «Объединенный 2000»
15:50 — 16:10 Тренировка заезда «Объединенный 1600»
16:10 — 16:40 Перерыв
16:40 — 17:15 Квалификация заезда «Объединенный 2000»
17:25 — 18:00 Квалификация заезда «Объединенный 1600»
Воскресенье 21 августа
Мотогонки
9:30 — 9:50 Тренировка, классы SBK и SS
9:50 — 10:10 Финальный заезд класса Stock Open (10 кругов)
10:45 — 11:30 2-й финальный заезд классов SBK и SS (19 кругов)
11:45 — Награждение 2-го заезда, классы SBK, SS и Stock Open
Автогонки
11.00 — 12.00 Промомероприятия. Автограф-сессия
12.00 — 12.25 Официальное открытие соревнований Чемпионата России по АКГ. Процедура GRID.
12.30 — 13.00 Заезд «Объединённый 2000». Гонка 1
13.00 — 13.15 Награждение победителей 1 заезда «Объединённый 2000»
13.15 — 13.30 Промомероприятия. Гоночное такси
13.45 — 14.15 Заезд «Объединённый 1600». Гонка 1
14.15 — 14.30 Награждение победителей 1 заезда «Объединённый 1600»
14.30 — 15.00 Промомероприятия. Гоночное такси.
15.15 — 15.45 Объединённый 2000. Гонка 2
15.45 — 16.00 Награждение победителей 2 заезда «Объединённый 2000»
16.40 — 17.10 Объединённый 1600. Гонка 2
17.10 — 17.25 Награждение победителей 2 заезда «Объединённый 1600»
17.25 −18.25 Промомероприятия. Гоночное такси

Стоимость билетов 
 Стоимость билета — 300р.
 Парковка у трассы — 300р.
 Дети до 10 лет — вход бесплатный.

Квалификация

Объединненный 1600 (Квалификация часть 1)

Объединненный 1600 (Квалификация часть 2)

Объединненный 2000 (Квалификация часть 1)

Объединненный 2000 (Квалификация часть 2)

Гонка 1

Объединненный 1600

Объединненный 2000

Гонка 2

Объединненный 1600

Объединненный 2000

Командный зачет

Туринг 
Экватор гоночной серии RTCC прошел 21 августа на новой трассе в Казани, которая впервые приняла события масштаба чемпионата. Её конфигурацию — перепад высот вплоть от 15 до 30 м, закрытые повороты — по достоинству оценили и сами пилоты, и зрители, и журналисты. На результаты заездов зачастую влияли гравийные ловушки, которые позволяли сохранить машину от столкновения с отбойником, но не позволяли выбраться обратно на трассу. Пострадали от них Сергей Рябов, который не смог завершить первую гонку из-за схода, и Павел Карманов, который также не финишировал в первом заезде. Проблемы с автомобилем весь сезон преследовали Олега Квитку, в том числе и в Казани: технические неполадки из-за массового столкновения в крутом повороте не позволяют пилоту бороться за призовые места.
Главным событием этапа на KAZANRING стал выход на старт Президента республики Татарстан Рустама Минниханова. Его SEAT Leon под восьмым стартовым номером изрядно потрепал нервы фаворитам соревнований Ухову и Фролову: президент дважды выиграл серебро на этапе, оставив позади Фролова в первой гонке и Ухова — во второй. Для Ухова гонка сложилась неудачно, пилот пришел только четвертым. Третье место отвоевал Дмитрий Добровольский из Башнефть Моторспорт — бронза стала первым и не последним призом гонщика за текущий сезон.
Максим Попов (личный зачет) после Казани больше на старт RTCC не выходил..

Супер-Продакшн 
На новой трассе KAZANRING на старт выходит Андрей Юшин, дебютант RTCC. Результаты пилота на этапе — 4 и 5 место. В первой гонке пьедестал делят между собой Виктор Козанков, Андрей Артюшин и . У Михаила Засадыча проблемы с автомобилем — пилот не смог поучаствовать ни в первом, ни во втором автомобиле. После неудачного казанского этапа пилот сообщает пресс-службе RTCC: «Для меня чемпионат проигран. Дальше я не поеду». KAZANRING стала последней трассой сезона для Засадыча.
Во второй гонке в результате столкновения на обочину сходят Андрей Артюшин и Александр Львов, не получая за заезд очков. Победителями заезда становятся Владимир Черевань, Виктор Козанков и Юрий Семенчев. Для Юрия Семенчева бронза на 4 этапе — лучший результат сезона-2011.

Туринг-Лайт 
На необычной по конфигурации трассе KAZANRING поклонников класса «Туринг-Лайт» ждал сюрприз: впервые за сезон-2011 Сотников уступает золото. В первой гонке побеждает его молодой напарник по команде Михаил Грачев, во второй неожиданно вырывается вперед Михаил Митяев на Lada Kalina и до конца гонки держит позицию с большим отрывом. Серебро и бронзу оба раза получают Сотников и Шульмейстер. Фаворит первой гонки Михаил Донченко после столкновения с тольяттинцами вылетает за пределы трассы и не получает очков за первую гонку, а во второй приходит девятым из-за продолжающихся неприятностей с машиной.
Борьба на экваторе гоночной серии не обходится без поломок: в первой гонке не финиширует Рыжанушкин (проблемы с коробкой передач), Сергей Нуждин (аналогичная неполадка), во второй — Александр Сальников (проблемы со сцеплением). Партнеров по команде ПСМ-Team80 Сальникова и Нуждина весь этап преследуют проблемы с автомобилями, не позволяющие им занимать призовые места.

Национальный класс 
Казанский этап ознаменовался появлением новых спортсменов: жителя Казани Рафаэля Фаттахова, тольяттинца Алексея Дегтярева и Никиты Сапожникова из Ижевска. Все трое впервые участвовали в RTCC и выбрали для гонок болид Lada Kalina. Казань собрала рекордное для «Национального» количество спортсменов: за право быть лучшими боролись 13 гонщиков, что повлияло на количество контактов и аварий на этапе.
Столкновение Дамира Ионина и Никиты Сапожникова привело к сходу обоих пилотов на обочину: гравийная ловушка не позволила им продолжать борьбу. Лев Юдицкий, пришедший к финишу первым во время одного из заездов, получил штраф от судей — его результат был аннулирован. Вторую гонку пилот не смог завершить из-за технических проблем с автомобилем. Неудачно сложился этап и для Натальи Гольцовой: по словам гонщицы, железо устало, аппаратура вела себя неадекватно, что привело к поломкам в первой гонке и досадному сходу во второй.
Обе золотых медали обеспечил себе Вадим Мещеряков, оба серебра — его напарник Михаил Малеев. Бронзу в первой гонке отвоевал казанский дебютант RTCC Рафаэль Фаттахов, однако второй заезд сложился для него далеко не так удачно, и на третью ступень пьедестала поднялся Василий Мезенцев. Алексей Чабан, Алексей Дегтярев, Рафаэль Фаттахов, Дамир Ионин и Никита Сапожников после 4 этапа больше не выходили на старт в сезоне-2011.

Примечания 

Сезон 2011 RTCC
Август 2011 года
События 21 августа
Спортивные соревнования в Казани
2011 год в Татарстане